Alessandro Alvisi – cavaliere italiano
 Giuseppe Giacomo Alvisi – medico, giornalista e avvocato italiano
 Juri Alvisi – ex ciclista su strada italiano